Anna Paulowna van Rusland, echtgenote van koning Willem II
 Anna Paulowna (plaats), een dorp en een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Station Anna Paulowna, een treinstation in Anna Paulowna
 Anna Paulowna (single), de eerste hitsingle in de Top 40 van Rob de Nijs (1966)
 Loge Anna Paulowna, Vrijmetselaarsloge in Zaandam

Naar Anna Paulowna vernoemd:
 Anna Paulownahuis, een herenhuis in Soest
 Anna Paulownaplein, een plein in Den Haag
 Anna Paulownapolder, een polder in de gemeente Hollands Kroon in de provincie Noord-Holland
 Anna Paulowna Literatuurprijs, literatuurprijs van de voormalige gemeente Anna Paulowna
 Zr.Ms. Anna Paulowna, een opleidingsschip / wachtschip van de koninklijke marine